Conques (België), een gehucht in de Belgische gemeente Florenville
Conques (Frankrijk), een dorp en voormalige gemeente in het Franse departement Aveyron
Conques-en-Rouergue, de huidige gemeente waarvan dit dorp de hoofdplaats is
Conques-sur-Orbiel, een gemeente in het Franse departement Aude